Carlos G. Figueiras (Chantada, Lugo, Galiza, 1981), formado em Estudos Portugueses pela Universidade de Santiago de Compostela (Prémio Extraordinário do Ministério de Educación e Ciência em 2005), tem participado de diferentes colectivos de acção social como a Plataforma Nunca Mais-Lisboa, surgida após o afundamento em 2002 do petroleiro Prestige frente às costas da Galiza, o Movimento Defesa da Língua (MDL), de que foi porta-voz entre 2005 e 2006, ou a Associaçom Galega da Língua (AGAL), actualmente é membro do Conselho de Redacção da Revista Agália. Colaborador de meios de comunicação como o jornal Novas da Galiza ou o Portal Galego da Língua na internet e tradutor para castelhano de Wenceslau de Moraes, como poeta tem publicado em diferentes revistas (Mea Libra, Revista das Letras, Escrita Contemporánea, Agália...) e participado em recitais celebrados na Galiza e em Portugal.

Ligações externas

http://agal-gz.org/blogues/index.php/alteragaliza/c516/ Altera Galiza

Nacionalismo galego
Galegos
Figueiras, Carlos